Europa má více významů.
 Európa – týrská princezna ze starořecké mytologie unesená Diem na Krétu
 Európa (dcera Titya) – dcera obra Titya v řecké mytologii, matka Euféma
 Europa (ostrov) – ostrov Francie v Mosambickém průlivu
 Europa (měsíc) – Jupiterův satelit
 
 Europa (raketa) – neúspěšný předchůdce raket Ariane

Podobný název:
 Evropa – světadíl, popřípadě i další významy
 Europe – švédská hardrocková kapela

Externí odkazy